De rechter (strip), strip van Jesse van Muylwijck
 De rechter (Lucky Luke), stripalbum van Lucky Luke
 Sven De Rechter, Belgisch voetballer